

Geografia 
 Willingham – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Cambridgeshire

Persone 
 Calder Willingham (1922-1995) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Josh Willingham (1979) – giocatore di baseball statunitense
 Larry Willingham (1948) – giocatore di football americano statunitense
 Le'coe Willingham (1981) – ex cestista statunitense
 Noble Willingham (1931-2004) – attore statunitense
 Travis Willingham (1981) – doppiatore statunitense